Qassar ist der Familienname folgender Personen:
 Jasem Al-Qassar, kuwaitischer Handballspieler
 Mohamed Al-Qassar, kuwaitischer Handballspieler

Siehe auch:
 Cassar
 Kassar
 Quasar (Begriffsklärung)